Příjmení Flanagan nese více osobností:

 Barry Flanagan (1941–2009) – velšský sochař
 James G. Flanagan (* ????) – americký kulturní antropolog a etnolog
 John Flanagan (* 1944) – australský spisovatel
 John Flanagan (atlet) (1873–1938) – americký atlet původem z Irska
 Richard Flanagan (* 1961) – australský spisovatel, novinář a scenárista
 Shalane Flanaganová (* 1981) – americká běžkyně
 Tom Flanagan (* 1991) – severoirský fotbalista
 Tommy Flanagan – rozcestník